Крис Конрад (англ. Chris Conrad; род. 30 июня 1970, Форт-Лодердейл, Флорида, США) — американский актёр.

Биография и карьера 
Крис Конрад родился и вырос в городе Форт-Лодердейл, штат Флорида. С детства занимался различными видами спорта: регби, футболом, баскетболом, бейсболом и дзюдо. Помимо Криса, в семье был старший брат Стив (позднее стал сценаристом), средний брат Тим и младший Майк.

Начал выступать в качестве актёра ещё в начальной школе, где слыл известным шутником. Во втором классе Крис вместе со своим братом Майком выиграли комедийный конкурс Florida's Funniest Man (рус. Самый Смешной Человек Флориды) и получили в награду 500 долларов и экскурсию в Нью-Йорк, где побывали на открытии театра The Peoples Improv Theater. Также, обучаясь в Средней школе им. Святого Фомы Аквинского, Крис подружился с будущим актёром Скоттом Роу.

В 18 лет, после окончания старшей школы, переехал в город Таллахасси и поступил в Университет штата Флорида, где уже учились его братья Тим и Стив. Там Крис изучал театральное искусство, однако вскоре потерял к нему интерес и перестал посещать занятия. Позднее, его преподаватель по актёрскому мастерству уговорил Конрада вернуться к учёбе.

В начале 90-х Крис и Стив перебрались в Иллинойс. Крис около года изучал актёрское мастерство в театре Piven (англ. Piven Theatre) в Эванстоуне, недалеко от Чикаго. В 1992 он подписал свой первый контракт с актёрским агентством и снялся в телефильме «Марио и Мафиози» (англ. Mario and the Mob). Затем он и Стив приехали в Голливуд, где последний продал сценарий фильма «Я боролся с Эрнестом Хемингуэем», который имел оглушительный успех в 1993.

В том же году актёр дебютировал на большом экране, а уже в следующем играл одну из второстепенных ролей (Эрик МакГоуэн) в фильме «Парень-каратист 4». На съёмках актёру пригодилось его знание дзюдо. Также снимается во многих известных фильмах — «Крылатые роллеры», «Прямая и явная угроза», «Специалист» и другие. Помимо работы в кино и на телевидении, Конрад принимает участие в озвучивании видеоигры Wing Commander IV: The Price of Freedom.

Фанатам серии Mortal Kombat Крис Конрад запомнился благодаря небольшой роли Джонни Кейджа в боевике «Смертельная битва 2: Истребление» 1997-го года выпуска.  

С 1998 по 1999 играл Ясона в популярном телевизионном сериале «Молодость Геракла» и получил благодаря ему первую известность. До этого он уже играл Ясона в трёх эпизодах сериала «Удивительные странствия Геракла» и в 1998 появился в роли молодого Ясона в видеофильме «Юность Геракла».

В начале 2000-х актёр нигде не снимался, так как преподавал английскую литературу Университете штата Флорида, где когда-то обучался. Позже, Конрад решил вернуться в киноиндустрию и вернулся в Лос-Анджелес. Там он начал сниматься в эпизодах популярных сериалов, таких как «Кости», «Мыслить как преступник» и «Жизнь как приговор». В 2008 он играет в фильме своего брата Стива «Повышение», а в 2009 получает главную роль в мистическом триллере «Портал», который был очень низко оценён критиками.

С 2015 по 2017 снимался в одной из главных ролей в телесериале «Патриот» (англ. Patriot), автором которого является Стив Конрад.

В 2021 был утверждён на роль Адриана Чейза/Мстителя в первом сериале расширенной вселенной DC,для стримингового сервиса HBO Max, Миротворец. Однако после съёмки в 5,5 эпизодах шоу, покинул проект из-за творческих разногласий. Его заменил актёр Фредди Строма, с которым были пересняты все сцены персонажа.

Личная жизнь 
С 1999 по 2000 актёр был женат. Имя супруги неизвестно.

Фильмография

Ссылки

Примечания 

Киноактёры США